Кратер Гиппал () — останки крупного древнего ударного кратера в восточной части Моря Влажности на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь древнегреческого мореплавателя Гиппала (I век до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются небольшой кратер Леви на северо-западе; крупный кратер Агатархид на севере; крупный кратер Буллиальд на северо-востоке; небольшой кратер Кениг на востоке-северо-востоке; останки кратера Кис на востоке-юго-востоке; кратер Кампано на юго-востоке; маленький кратер Данторн на юге; а также крупный кратер Витело на юго-западе. Через кратер в меридиональном направлении проходят борозды Гиппала; на севере от кратера находится борозда Агатархида; на востоке располагается Море Облаков; на юго-востоке — уступ Меркатора; на юге лежит Болото Эпидемий; на юго-западе мыс Кельвина в Море Влажности. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 57,4 км, глубина 0,9 км.

Кратер затоплен лавой, над поверхностью выступает только часть вала, юго-западный сектор вала отсутствует, таким образом кратер формирует залив в Море Влажности. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1180 м, объем кратера составляет приблизительно 2700 км³. Дно чаши кратера разделено пополам идущей с севера на юг широкой бороздой относящийся к системе борозд Гиппала. К востоку от борозды дно чаши кратера пересеченное, имеет ряд невысоких хребтов, западная часть чаши ровная. В южной части чаши находится яркий сателлитный кратер Гиппал A (см. ниже).

Дно чаши кратера Гиппал имеет яркость 2½° по таблице яркостей Шрётера.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Гиппал B включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO) и в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Кратер Гиппал на карте LAC-93 
 Селенологическая карта окрестностей кратера 
 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны